A Voz dos Garçons foi um periódico anarquista publicado no Brasil no início do século XX por Nicolau Parada.

Publicações anarquistas em português
Publicações anarquistas do Brasil
Jornais extintos do Brasil